Als Perlholz, auch Elfenholz oder Leopardenholz und englisch „Lacewood“, wird das Holz der südamerikanischen Bäume Roupala cordifolia oder Roupala montana und einiger anderer Arten wie Cardwellia sublimis, Grevillea robusta oder auch von Panopsis spp., Euplassa spp. und Macadamia spp. bezeichnet. Auch Holz von verschiedenen Platanus-Arten wird so benannt.

Beschreibung 
Perlholz weist im Radialschnitt eine besondere Maserung auf, da die Markstrahlen ein perlenartiges Muster ergeben.

Verwendung 

Das relativ schwere, rotbraune Hartholz wurde durch seine attraktive Maserung sowohl als Parkettholz als auch im Drechselbereich sehr beliebt. Aufgrund seiner Seltenheit wird es heutzutage aber eher für kleinere Arbeiten, wie zum Beispiel Messergriffe eingesetzt, da der starke perlenartige Spiegel auch bei kleinen Dimensionen ein ausdrucksstarkes Bild ergibt. Perlholz lässt sich gut sägen, mäßig hobeln und schleifen. Es hat eine gute Belastbarkeit.

Weblinks 
Handelshölzer – Roupala spp. bei DELTA.
 Leopardwood bei The Wood Database.

Holzart